Тягунский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Тягун.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2039 человек, в том числе 973 мужчины и 1066 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1976 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 разъезд Анатолия,
 станция Тягун.

Тягун-Таловский — упразднённый посёлок, исключён из учётных данных и состава Тягунского поссовета в  1983 году.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края